Als Weltmeisterschaft 1964 oder WM 1964 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1964 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1964, siehe Olympische Winterspiele 1964/Ski Alpin
 Automobil-Weltmeisterschaft 1964
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1964
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1964, siehe Scotch Cup 1964
 Cyclocross-Weltmeisterschaft 1964
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1964
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1964, siehe Olympische Winterspiele 1964/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1964
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1964, siehe Olympische Sommerspiele 1964/Gewichtheben
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1964
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1964
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1964, siehe Olympische Winterspiele 1964/Ski Nordisch
 Snookerweltmeisterschaften 1964–1968
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1964
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1964
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1964

!
Weltmeisterschaften nach Jahr